Double Trouble:

 «Двойная проблема» () — фильм с участием Элвиса Пресли (1967)
 Double Trouble (альбом) — альбом Элвиса Пресли, саундтрек к вышеназванному фильму с его участием
  () — итальянский комедийный фильм с участием Теренса Хилла и Бада Спенсера
 Double Trouble (группа) — музыкальная группа, аккомпанировавшая Стиву Рею Вону
  — британский музыкальный коллектив конца 1980-х — начала 1990-х годов